L'any 1991 es va crear el Gran Premi d'Europa de motociclisme, el qual es disputà en la seva primera edició al Circuit del Jarama, i a partir de l'edició de 1992 ja es disputà al Circuit de Catalunya, essent a partir de 1996 que canvià la seva denominació per Gran Premi de Catalunya de motociclisme.

Guanyadors

Guanyadors múltiples

Pilots

Marques

Vegeu també 

 Gran Premi d'Europa de motociclisme